Белышево — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.

Географическое положение 
Деревня Белышево расположена в северной части Валдайской возвышенности, на правом берегу реки Шегринка, у моста на дороге в Лунино от шоссе Окуловки—Боровичи, в 7 км к северо-востоку от деревни Озерки, в 16 км к востоку от города Окуловка.

В 0,4 км к югу, ниже по течению Шегринки, — деревня Ретеж; в 0,6 км к востоку — деревня Демидово.

Население

История 
В XV—XVII вв. деревня Белышево находилась в Шегринском погосте Деревской пятины Новгородской земли.

В середине XV века деревня Белышево принадлежала сыну бывшего посадника Великого Новгорода Захару Григорьевичу Авинову. После его убийства в 1477 перешла в собственность Ивана III. В 1495 принадлежала Поздяку, человеку Гордея Семёновича Сарыхозина.

В середине XVI века деревней владел помещик Василий Иванович Шадрин.

В 1773—1927 Белышево находилось в Боровичском уезде Новгородской губернии. С начала XIX века до 1924 относилась к Шегринской волости Боровичского уезда

В 1911 Белышево было усадьбой Грессера с тремя домами и населением четыре человека.

Деревня Белышево входила в состав Озерковского сельского поселения.

В 2010 вошла в состав Угловского городского поселения.

Транспорт 
Деревня Белышево соединена с шоссе Окуловка—Боровичи дорогой через деревню Золотково.

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района